Соревнования в гонке на 10 км свободным стилем среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 24 февраля. 

Гонка прошла в сложных погодных условиях, после старта «красной группы» пошёл мокрый снег. В результате преимущество получили спортсменки с ранними стартовыми номерами. Так, малоизвестная 34-летняя американка Кэйтлин Грегг, в Кубке мира никогда не поднимавшаяся выше 14-го места, сумела завоевать бронзовую медаль, её соотечественница Джессика Диггинс стала второй. Победу же праздновала хозяйка соревнований Шарлотт Калла, нашедшая нужный ключ к ненастной погоде. Вся звёздная норвежская сборная, включая Марит Бьёрген, сенсационно расположилась с 22-го по 33-е места.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015